(369) Аэрия () — довольно крупный астероид главного пояса, принадлежащий к богатому металлами спектральному классу M. Он был открыт 4 июля 1893 года французским астрономом Альфонсом Борелли в Марсельской обсерватории и назван в честь воздуха, одного из четырёх первооснов мира согласно древнегреческой философии.

См. также 
 Список астероидов (301—400)
 Классификации малых планет

Примечания

Ссылки 
 
 

Астероиды диаметром от 40 до 100 км